Эскасена-дель-Кампо () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэльва, в составе автономного сообщества Андалусия.Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эль-Кондадо. Занимает площадь 136 км². Население — 1996 человек (на 2010 год). Расстояние — 61 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Escacena del Campo
 Escacena del Campo

Муниципалитеты Уэльвы